Émile Chaline (1922-2020), militaire français.
 Jean Chaline (1937-), paléontologue français.
 Nadine-Josette Chaline (1938-), historienne contemporanéiste française, épouse du suivant.
 Jean-Pierre Chaline (1939-), historien contemporanéiste français, époux de la précédente.
 Olivier Chaline (1964-), historien moderniste français, fils des précédents.